Als Reichsversammlung wurden bezeichnet:

 Reichstag (Heiliges Römisches Reich)
 ein dänisches Parlament, siehe Grundgesetz Dänemarks #Die Reichsversammlung
 Reichsversammlung 777
 in Reichsgesetzen die Frankfurter Nationalversammlung von 1848/1849